Six navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Boyne en souvenir de la bataille de la Boyne de 1690.
 Le  est un vaisseau de ligne de  rang armé de 80 canons. Lancé en 1692, il est refondu en 1739 et détruit en 1763.
 Le  est un vaisseau de ligne de  rang armé de 70 canons lancé en 1766 et détruit en 1783.
 Le  est un vaisseau de ligne de  rang armé de 98 canons lancé en 1790 et détruit dans un incendie en 1795.
 Le  est un vaisseau de ligne de  rang armé de 98 canons lancé en 1810. Il est renommé HMS Excellent en 1834 et HMS Queen Charlotte en 1859. Sa carrière prend fin en 1861.
 Le  est un destroyer de classe River lancé en 1904 et détruit en 1919.
 Le  est un chalutier de la classe Mersey lancé en 1918 et vendu en 1946.

Boyne